Chłop – określenie mężczyzny z warstwy społecznej zamieszkującej tereny wiejskie.

Miejsce 

 Chłop – jezioro na Równinie Gorzowskiej w woj. lubuskim, powiecie gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Chłop – jezioro na krańcu Bruzdy Zbąszyńskiej przy granicy z Pojezierzem Poznańskim, w woj. lubuskim, powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Chłop – jezioro na Pojezierzu Myśliborskim w woj. zachodniopomorskim, powiecie pyrzyckim, w gminie Lipiany

Inne znaczenia 

 Chłop Rybka – postać legendarna.
 Wesoły chłop – operetka Leo Falla w trzech aktach z 1907 roku.
 Chłop i baba – polski serial komediowy.
 Bob – swój chłop (ang. Bob Patterson, 2001) – amerykański serial komediowy.

Zobacz też: Chłopek, Chłopowo